Новосе́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району імені Габіта Мусрепова Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Новоселовка.

Населення — 2241 особа (2009; 2484 у 1999, 2798 у 1989).

До складу сільського округу увійшла територія ліквідованої Привільної сільської ради (село Привільне).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району імені Габіта Мусрепова